Andrea Landini (1847–1935), peintre italien ;
 Bartolomeo Landini (1616- entre 1670 et 1681), musicien italien
 Francesco Landini (ca 1325 – 1397), compositeur, organiste, chanteur et poète italien ;
 Léon Landini (1926 -), homme politique français ;
 Spartaco Landini (1944-2017), joueur de football international italien ;
 Taddeo Landini (ca 1561 - 1596), architecte et sculpteur italien.

Entreprise 
 Landini, société italienne de matériel agricole et machines à vapeur